Tutwiler steht für:

 Tutwiler (Mississippi), Ort im Tallahatchie County, Mississippi, Vereinigte Staaten

Tutwiler ist der Familienname folgender Personen:

 Julia Tutwiler (1841–1916), US-amerikanische Gefängnisreformerin
 Margaret D. Tutwiler (* 1950), US-amerikanische Politikerin und Diplomatin